Никола́й Бер:
 Бер, Николай Дмитриевич (1860—1926) — концертмейстер Императорского Большого театра, композитор.
 Бер, Николай Иванович (1803—1878) — русский врач.
 Бер, Николай Николаевич (1844—1904) — чиновник Главного управления уделов, шталмейстер, тайный советник.